Atella – antica città romana della Campania
 Atella di Napoli – ex-comune italiano nell'allora provincia di Napoli
 Atella – comune italiano in provincia di Potenza